Сокращение ГКО может означать:
 Государственный комитет обороны:
 Государственный комитет обороны — существовавший с 30 июня 1941 года по 4 сентября 1945 года (во время Великой Отечественной войны) чрезвычайный орган управления в Союзе Советских Социалистических Республик (СССР).
 Государственный комитет обороны — высший государственный орган по руководству всеми Вооружёнными силами Китайской Народной Республики (КНР) в 1954—1975 годах.
 Государственный комитет обороны (до июня 2016 года), ныне Государственный совет — высший исполнительный орган государственной власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР, Северной Кореи).

 Государственные ценные бумаги:
 Государственные краткосрочные облигации
 Государственные казначейские обязательства

 Годовое количество осадков

Примечания